Сынтулка или Сынтул — река в России, протекает в Рязанской и Владимирской областях. Впадает в Оку в 408 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 36 км, площадь водосборного бассейна — 322 км². 

Слово «Сынтул» предположительно дославянского, финно-угорского происхождения. Его значение неизвестно.

Притоки (км от устья) 
 5,5 км: река Макарье (лв)
 18.9 км: река Юклановка (лв)

Достопримечательности 

Благодаря плотине Сынтульского чугунолитейного завода на реке образован Сынтульский пруд, протянувшийся от д. Вырково до пгт Сынтул.

Для поддержания гидрологического режима реки Сынтулки, формирования рекреационной зоны и сохранения популяций редких видов растений и животных решением Рязанского облисполкома «О признании водных объектов памятниками природы» от 30 декабря 1974 г. № 366 организован гидрологический памятник природы «Сынтульское озеро-пруд» площадью 104 га.

На Сынтульском озере-пруде расположен Рязанский Федеральный центр гребного спорта — тренировочная база основного состава сборной России по гребле на байдарках и каноэ.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ока от водомерного поста у села Копоново до впадения реки Мокша, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010102312110000026689.

Примечания 

Притоки Оки (приток Волги)
Реки Рязанской области
Реки Владимирской области